Adelle steht für:

 Adelle (Schriftart), eine Schriftart mit Serifen

Adelle ist der Familienname folgender Personen:

 Megan Adelle (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin